CZH est un code qui peut faire référence à :
 Aérodrome de Corozal, dans le district de Corozal au Belize, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CZH est un sigle qui peut faire référence à :
 , un anneau de tissu fibreux entourant le nerf optique.

Code IATA des aéroports